Кеворкян може да се отнася за:
 Агоп Кеворкян (р. 1914), български инженер
 Кеворк Кеворкян (р. 1944), български журналист